Кри́вский — фамилия и топоним:

Фамилии 
 Кривский, Игорь Леонидович — российский врач-физиолог.
 Кривский, Ладислав — чешский астроном и астрофизик.
 Кривский, Леонид Александрович (1870—1935) — российский акушер-гинеколог.
 Кривский, Павел Александрович (1827—1905) — земский деятель, предводитель саратовского губернского дворянства, шталмейстер Двора Его Императорского Величества. 
 Кривский, Уэйн — главный менеджер команды «Цинциннати Редс» (Огайо) национальной бейсбольной лиги США.
 Кривские — русский дворянский род.

Топоним 
 Кривский (Дубовский район) — хутор в Дубовском районе Ростовской области.

См. также 
 23583 Кривский — астероид в Солнечной системе, названный в честь Ладислава Кривского.